Meander River (engl. für „Mäander-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Meander River (Hay River), in Alberta (Kanada)
 Meander River (Manulla River), in Irland
 Meander River (South Esk River), Nebenfluss des South Esk River in Australien
 Meander River (St. Croix River), in Nova Scotia (Kanada) 

Meander River ist der Name folgender Orte:

 Meander River (Alberta), in Kanada